А́луксненский райо́н () — бывший административный район на северо-востоке Латвии в области Видземе. Граничил с Валкским, Гулбенским и Балвским районами Латвии, а также с Эстонией и Псковской областью России.

У посёлка Карва построена Карвская ГЭС, но в эксплуатацию пока не сдана.

История 
11 ноября 1959 года к Алуксненскому району были присоединены части территорий упразднённых Абренского и Смилтенского районов. 18 декабря 1962 года район был упразднён, 10 января 1967 восстановлен.

Население

Ссылки

Примечания 

Районы, образованные в 1949 году
Районы, упразднённые в 2009 году
Районы Латвии